Balla kan syfta på:
 Giacomo Balla, en italiensk målare
 Balla (ort i Irland)